Saarenpää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Klebér Saarenpää (né en 1975), joueur suédois de football
 (né en 1937), tireur sportif finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois